De Letse voetbalbeker 2009–2010 (Lets: Latvijas Kauss) was de 68ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Letland, die werd georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF). Het toernooi begon op 17 oktober 2009 en eindigde op 19 mei 2010 met de finale in het Skonto stadions in de hoofdstad Riga. FK Jelgava won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis (na 1993 en 1996) door FC Jūrmala in de eindstrijd na strafschoppen (6-5) te verslaan. In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide ploegen blijven steken op een 2-2 gelijkspel. De winnaar plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2010/11. Opmerkelijk genoeg won FK Jelgava driemaal op rij na strafschoppen: in de kwartfinale, de halve finale en de finale.

Schema

Zie ook
Virslīga 2009
Lets voetbalelftal in 2009
Virslīga 2010
Lets voetbalelftal in 2010

2010
Letland